Ильфельд () — многозначный термин.

Топонимы Германии 
 Ильфельд ()— ярмарочная община в Германии,  в восточной части района Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм (земля Бавария)
 Ильфельд ()— административное сообщество в Германии, в восточной части района Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм (земля Бавария)
 Ильфельд () — община в Германии, в земле Тюрингия

Ссылки